Příjmení Fleischmann nese více osobností:

 Galina Fleischmannová (* 1961) – česká malířka
 Gisi Fleischmannová (1892–1944) – slovenská židovská aktivistka
 Charles Louis Fleischmann (1835–1897) – americký podnikatel maďarsko-židovského původu
 Jan Fleischmann (1885–1939) – český právník, lední hokejista a sportovní funkcionář
 Karel Fleischmann (1897–1944) – český lékař, spisovatel, kreslíř a grafik
 Michel (Michal) Fleischmann (* 1952) –  český manažer, finančník, překladatel a diplomat
 Miloslav Fleischmann (1886–1955) – český lední hokejista a vrchní odborový rada
 Otto Fleischmann (1906/1907–???) – fotbalista, útočník, reprezentant Československa
 Staša Fleischmannová (1919–2020) – česká fotografka a autorka vzpomínkové literatury
 Trude Fleischmann (1895–1990) – rakousko-americká fotografka
 Tomáš Fleischmann (* 1984) – český lední hokejista

Německá příjmení
Židovská příjmení